Ральф Капловиц (;  18 мая 1919, Бронкс, Нью-Йорк — 2 февраля 2009, Куинс, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной лиге и Баскетбольной ассоциации Америки, за команды «Джерси Редс», «Филадельфия СФХАс», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Уорриорз», «Хартфорд Харрикейнз» и «Бриджепорт Ройсслерс». Играл на позиции атакующего защитника. До войны был капитаном университетского клуба. Ральф становился чемпионом БАА в 1947 году, с командой «Филадельфия Уорриорз».

Карьера

Филадельфия СФХАс 
После окончания Второй мировой войны Капловиц окончил службу в армии и вернулся в Нью-Йоркском университет, чтобы окончить высшее образование. После этого он подписал контракт с клубом Американской баскетбольной лиги, «Филадельфия СФХАс», в котором набирал по 10,6 очков в среднем за игру.

Нью-Йорк Никс 
В августе 1946 года Капловиц получил телеграмму от владельца клуба «Нью-Йорк Никс», Неда Ириша. В ней он написал о том, что клуб заинтересован в нём, получив $ 6500.

1 ноября 1946 года в Торонто, Канада, 27-летний Капловиц сыграл в составе «Нью-Йорк Никс», в самом первом матче НБА, против местной команды «Торонто Хаскис». Матч закончился победой гостей, со счетом 68-66.

В то время Капловиц был не единственным евреем в команде. На домашних матчах в Мэдисон-сквер-гардене на трибунах были хорошо слышны антисемитские кричалки. В середине сезона «Нью-Йорк Никс» продал Ральфа в команду «Филадельфия Уорриорз», которую тренировал Эдди Готтлиб.

Филадельфия Уорриорз 
Капловиц играл вторую половину сезона 1946/1947 за «Филадельфия Уорриорз», которые в полуфинале обыграли бывшую команду Ральфа, «Нью-Йорк Никс», и вышли в финал. В финале «Уорриорз» обыграли «Чикаго Стэгс» со счётом 4-1 в серии, тем самым выиграв самый первый сезон БАА.

В следующем сезоне «Уорриорз» снова вышли в финал, но там они проиграли «Балтимор Буллетс» со счетом 2-4 в серии. С 1948 по 1952 годы Ральф не играл в баскетбол на профессиональном уровне. В 1952 году Капловиц вернулся в АБЛ, в клуб «Хартфорд Харрикейнз». Не отыграв в нём и года, перешёл в другой клуб АБЛ, «Бриджпорт Росслерс», в котором закончил свою профессиональную карьеру.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Mallozzi, Vincent M. "Ralph Kaplowitz, 89, Dies; Played in Knicks' First Game," The New York Times, Sunday, February 15, 2009.
 
Статистика на сайте basketball-reference.com

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Баскетболисты США
Игроки «Джерси Редс»
Игроки «Филадельфия СФХАс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Хартфорд Харрикейнз»